Мон-Сент-Елуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Лілля, 10 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 409 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1078,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мон-Сент-Елуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мон-Сент-Елуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале